Welz steht für:

 den Ort Welz (Linnich), einen Stadtteil von Linnich
 eine Pfarrei in der Deutschordensballei Alden Biesen

Welz ist der Familienname folgender Personen:
 Anita Welz (1942–2020), deutsche Sportlerin

 Elisabeth Welz (1924–1997), deutsche fränkische Volksschauspielerin
 Emil Welz (1879–??), deutscher Leichtathlet
 Fabrice Du Welz (* 1972), belgischer Regisseur und Drehbuchautor
 Ferdinand Welz (1915–2008), österreichischer Medailleur, Graveur und Akademie-Rektor
 Frank Welz (* 1960), österreichischer Soziologe
 Friedrich Welz (1903–1980), österreichischer Kunsthändler
 Gerd Welz (* 1944), deutscher Handballspieler und Handballtrainer
 Gerhard Welz (* 1945), deutscher Fußballtorhüter
 Gisela Welz (* 1960), deutsche Ethnologin
 Hans-Peter Welz (* 1976), österreichischer Bobsportler und Leichtathlet
 Heinz Welz (* 1949), deutscher Journalist
 Helmut Welz (1911–1979), deutscher Offizier, Buchautor und späterer Oberbürgermeister von Dresden
 Jean Welz (1900–1975), österreichischer Maler und Architekt
 Josef Welz (?–1937), deutscher Architekt
 Justinian von Welz (1621–1668), österreichischer evangelischer Missionar
 Karl Welz (1887–1964), deutscher Lehrer und Münz- und Antikensammler
 Markus Welz (* 1976), deutscher Eishockeyspieler

 Richard Welz (auch Weltz; 1877–1932), deutscher Architekt
 Robert von Welz (1814–1878), deutscher Mediziner und Hochschullehrer
 Robert Welz (Baseballspieler) (1946–1986), US-amerikanischer Baseballspieler
 Thomas Welz (* 1957), deutscher Oppositioneller in der DDR
 Tobias Welz (* 1977), deutscher Fußballschiedsrichter
 Vincent Welz, deutscher Kunsthistoriker und Galerieleiter
 Willy Welz (1927–2010), deutscher Maschinenbauingenieur
 Wolfgang Hubert Welz (* 1940), deutscher Maler

Siehe auch:
 Weltz
 Wels